Altenberg est un mot allemand qui signifie vieille montagne.

À priori alt en allemand signifie « vieille montagne », mais ce préfixe désigne plutôt une hauteur dans le sens du celtique ahls, voire un lieu sacré.

Toponyme

Localités 
 Altenberg, ville allemande de Saxe ;
 Altenberg, faubourg de la ville allemande d'Odenthal, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Altenberg, quartier de la ville de Berne ;
 Altenberg, nom allemand de la ville roumaine de Baia de Criş ;
 Altenberg an der Rax, ancienne commune autrichienne du district de Bruck-Mürzzuschlag, en Styrie ;
 Altenberg bei Linz, bourg autrichien du district d'Urfahr-Umgebung, en Haute-Autrich ;

Montagnes 
 Altenberg, massif montagneux situé dans la vallée de Villé et jouxtant le val d'Argent ;
 Altenberg, sommet vosgien au nord du Grand Ventron ;
 Altenberg, sur la commune de Sierck-les-Bains et de Rettel en Moselle (France) - en luxembourgeois mosellan  nommée Alebierg - sur celle-ci est située une ferme nommée Koenigsberg (Montagne royale) domaine ecclésiastique époque Charlemagne.

Produits de la vigne 
 Altenberg de Bergbieten, grand cru d'Alsace
 Altenberg de Bergheim, grand cru d'Alsace
 Altenberg de Wolxheim, grand cru d'Alsace

Histoire 
 Maison d'Altenberg, autre nom de la maison de Berg

Religion 
 Altenberg, ancienne abbaye de prémontrés située en Allemagne entre Solms et Wetzlar (Hesse)

Musique 
 Altenberg Lieder, œuvre de Gustav Mahler
 Trio Altenberg, trio avec piano autrichien